Resident Commissioner van Puerto Rico
 Resident Commissioner (Filipijnen)